Bumi Harapan (Way Serdang), een plaats in Indonesië
Bumi Harapan (Teluk Gelam), een plaats in Indonesië